Ка́нна может означать:

Биология 
 Канна — род растений.
 Канны — род антилоп.
 Канна — вид антилоп.
 Западная канна — вид антилоп.

Топонимы 
 Канна — коммуна в Италии.
 Канна — село в России.
 Канна — остров Шотландии.
 Канна — посёлок в Японии.

Фамилия 
 Канна, Иван Иванович (1902—1979) — молдавский советский писатель.
 Канна, Нобутоси (род. 1968) — японский сэйю.

Прочее 
 Канна — диакритический знак в пенджабской письменности.
 Канна — эра японского традиционного летоисчисления.

См. также 
 Кана
 Канн
 Канны